Die Abkürzung DFO steht für:
 Deutsche Fährgesellschaft Ostsee
 Deutscher Falkenorden
 Deutscher Frauenorden, siehe NS-Frauenschaft 
 1,8-Diaza-9-fluorenon, Hilfsmittel in einem daktyloskopischen Verfahren, siehe Daktyloskopie #Sicherung
 Department of Fisheries and Oceans, siehe Fisheries and Oceans Canada

Abkürzung